Ottendorf peut faire référence à :

Allemagne 
 Ottendorf, quartier de la commune d'Ottendorf-Okrilla, en Saxe ;
 Ottendorf, commune de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Ottendorf, commune de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;

Autriche 
 Ottendorf an der Rittschein, commune du district de Hartberg-Fürstenfeld, en Styrie.